Oelsnitz, ufficialmente Oelsnitz/Erzgebirge – città nel circondario dei Monti Metalliferi in Sassonia (Germania)
 Oelsnitz, ufficialmente Oelsnitz/Vogtland – città nel circondario del Vogtland in Sassonia (Germania)